Акташ — місто в Узбекистані, Самаркандська область
 Акташ — селище в Узбекистані, Наманганська область
 Акташ — село в Росії, Республіка Алтай

Див. також 
 Акташево
 Акташі